

Роггвіль — громада в кантоні Берн
 Роггвіль — громада в кантоні Тургау